RP ali Rp je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Filipine
 kratica za zdravniški recept
 Rp je oznaka za mejo plastičnosti v elastomehaniki

Glej tudi 

Kratice